Tavistock (Canadà), Ontario
 Tavistock (Devon), Anglaterra
 Tavistock Institute, Londres, Anglaterra

 Estats Units:
 Tavistock (Delaware)
 '''Tavistock (Nova Jersey)